Girl Missing – film del 1933 diretto da Robert Florey
 Girl Missing – video del 2007 diretto da J.P. Walsh
 Girl Missing – film del 2015 diretto da Joel Soisson
 Girl Missing – romanzo giallo del 1962 di Edna Sherry